Vakuum steht für:
 Vakuum, Raum mit weitgehender Abwesenheit von Materie
 Vakuum (2004), deutscher Film von Thomas Grampp
 Vakuum (2017), schweizerisch-deutscher Film von Christine Repond